Адельхиз:

 Адельхиз (ум. после 788) — сын последнего короля Ломбардии Дезидерия.
 Адельхиз (ум. 878) — князь Беневенто.